Евдокия Ивановна (дочь Ивана III) (ум. 1513) — дочь Ивана III, с 1506 жена царевича казанского Кудайгула (Петра) Ибраимовича. Оставила единственную дочь Анастасию. Место погребения неизвестно — по указаниям Пановой, в Вознесенском монастыре.
 Евдокия Ивановна (дочь Ивана Грозного) (26 февраля 1556—1558)